Die Liste der Kulturgüter in Sachseln enthält alle Objekte in der Gemeinde Sachseln im Kanton Obwalden, die gemäss der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten, dem Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten sowie der Verordnung vom 29. Oktober 2014 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten unter Schutz stehen.

Objekte der Kategorien A und B sind vollständig in der Liste enthalten (Stand: 13. Oktober 2021). Die Liste der Kulturobjekte von lokaler Bedeutung wird derzeit von der Gemeinde Sachseln in Absprache mit dem kantonalen Amt für Kultur und Denkmalpflege überarbeitet (Stand: September 2012). Die bisherige Liste der C-Objekte aus dem Baureglement vom 19. Mai 1995, zuletzt geändert am 21. April 2005, ist in dem Entwurf des neuen Baureglement vom 17. September 2012 angegeben. Die dort genannten Objekte sind unter übrige Baudenkmäler aufgelistet.

Am 25. Mai 2018 beschloss der Obwaldner Kantonsrat einen Nachtrag vom 27. März 2018 zum kantonalen Schutzplan der Kulturobjekte von regionaler und nationaler Bedeutung der Einwohnergemeinde Sachseln. Aus dem bisherigen kantonalen Schutzplan von 1993 wurden zwei Schutzobjekte von regionaler Bedeutung wieder entlassen und 18 Kulturobjekte von regionaler Bedeutung neu in den Schutzplan aufgenommen.

Kulturgüter

Übrige Baudenkmäler 

Legende: Siehe Legende der Liste der Kulturgüter von nationaler und regionaler Bedeutung. Anstelle der KGS-Nummer wird als Objekt-Identifikator (ID) die im Baureglement angegebene Nummer verwendet.

Weblinks 

 
 Regierungsratsbeschluss über den kantonalen Schutzplan über die Kulturobjekte von regionaler und nationaler Bedeutung der Einwohnergemeinde Sachseln vom 7. Juni 1993 (PDF; 24 kB), enthält wohl auch C-Objekte, eventuell nicht mehr gültig
 Baureglement 1995 (PDF; 2,1 MB), Entwurf vom 17. September 2012 für die öffentliche Mitwirkung und die kantonale Vorprüfung, Anhang 1: Kulturobjekte von lokaler Bedeutung, S. 30

Einzelnachweise 

Sachseln
!Kulturguter